Warstwa czynna – w przypadku obiektów o strukturze warstwowej termin ten oznacza warstwę reagującą na zmiany zachodzące w otoczeniu.

Przykłady:
 warstwa czynna katody lamp elektronowych: warstwa metalu (np. toru, wapnia, baru i innych) naniesiona na katodę, emitująca elektrony pod wpływem temperatury.
 warstwa czynna marzłoci: warstwa rozmarzająca latem o miąższości zależnej od rodzaju gruntu
 warstwa czynna pokrywy śnieżnej: przypowierzchniowa warstwa śniegu, w której zachodzą największe wahania temperatury, skutkujące przekształcaniem struktury pokrywy śnieżnej.
 warstwa czynna płyty kompaktowej: warstwa, w której laserem wywołuje się zmiany interpretowane jako zapis informacji.